Хурисдиксьон-де-Лара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Занимает площадь 25,16 км². Население — 48 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса